Amerikai Egyesült Államok
 Wren (Alabama)
 Wren (Mississippi)
 Wren (Ohio)
 Wren (Oregon)
 Wren (Virginia)